Mimallo är ett släkte av fjärilar. Mimallo ingår i familjen Mimallonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mimallo